
Termin -{AA}- ima više značenja.

 Arahidonska kiselina, masna kiselina.
 AA amiloidoza, forma amiloidoze.
 Agencija Anadolija, novinska agencija Turske.